Miejscowości w USA:
 Blue Mounds – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Blue Mounds – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Blue Mounds (ang. Blue Mounds Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Blue Mounds (ang. Blue Mounds Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane